Zaddem ist der Familienname folgender Personen:

 Abdelkader Zaddem (* 1944), tunesischer Langstreckenläufer
 Mootez Zaddem (* 2001), tunesischer Fußballspieler